Palenfo est un patronyme en Afrique de l'Ouest. On trouve beaucoup de Palenfo au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. 

Palenfo peut désigner :

 Bomsoya Augusta Palenfo, une actrice comédienne burkinabè.
 Lassana Palenfo, un général d'armée ivoirien.

Homonymie de patronyme